Ве́рхний Аврю́з () — топонимы в Башкортостане.

 Верхний Аврюз — название р. Аврюз в верхнем течении
 Верхний Аврюз — устаревшее название д. Верхнее Аврюзово.